Филаде́льфия ( ) — один из старейших городов США, шестой по населению город страны и самый населённый город штата Пенсильвания, с населением  жителей (по предварительным данным за 2018 год). Население агломерации составляет  жителей. Расположен на реке Делавэр у побережья Атлантического океана.

История 
Город был основан в 1682 году Уильямом Пенном. Имеет прозвище «Город братской любви» (Φιλαδέλφεια на греческом языке означает братолюбие), это связано с тем, что город основан переселенцами, принадлежавшими к протестантской общине квакеров (в США и сейчас его неофициально называют Квакертаун — город квакеров).

В 1774 году в Филадельфии, в Карпентерс Холле, прошёл Первый Континентальный конгресс — съезд депутатов от 12 из 13 американских колоний Великобритании. В ходе съезда депутаты выработали ряд важных документов, намереваясь добиваться для колоний права самоуправления. А в 1776 году в Филадельфии Второй континентальный конгресс тринадцати североамериканских штатов принял Декларацию независимости. Сам же Второй континентальный конгресс работал в Филадельфии с 1775 года по 1781 год, взяв на себя роль национального правительства США. В 1776, 1777, 1778—1783 и 1790—1800 Филадельфия была временной столицей США.

В 1780 году в Филадельфии открыт первый банк в Северной Америке. В 1811 г. в Филадельфии уже действовало несколько машиностроительных заводов, все с чугуннолитейными при них. В Филадельфии проходила Всемирная выставка 1876 года.

Одним из известных жителей города был Бенджамин Франклин.

География

Планировка 

Центральная часть города была построена в XVII-м веке по плану Уильяма Пенна. Первоначальный план города был разработан так, чтобы было легко передвигаться и иметь кварталы, разделённые открытым пространством, которое помогло бы предотвратить распространение огня.

Это была сеть длинных прямых улиц с востока на запад и с севера на юг.

Реки Делавер и Скулкилл служили естественными границами, между которыми первоначально были проложены улицы города.

Кроме того, Пенн планировал создание пяти общественных парков в городе, которые были переименованы в 1824 году в скверы: Центральный сквер (сквер Пенна, ), Северо-восточный публичный сквер (Сквер Франклина, ), Северо-Западный сквер (Логан-сквер, ), Юго-Западный сквер (Риттенхаус-сквер, ), и Юго-Восточной сквер (Сквер Вашингтона, ).

Филадельфия разделена на большие районы: Север (), Северо-Восток (), Северо-Запад (), Запад (), Юг () и Юго-Запад () которые окружают Центральный район ().

Климат 
По классификации климатов Кёппена Филадельфия попадает в северную периферию влажной субтропической климатической зоны (Cfa).

Для климата характерна мягкая и очень изменчивая зима, с колебаниями температур от −15 до +20 °C, часто с большим количеством снега, и очень долгое, душное и жаркое лето. Осадки обильно выпадают круглый год. В целом, климат Филадельфии сходен с климатом Нью-Йорка.

Достопримечательности 

Главная историческая достопримечательность Филадельфии и США — Индепенденс-холл (Зал Независимости), где в 1776 году была принята декларация независимости, а в 1787 году — Конституция США. Рядом с двухэтажным с колокольней зданием «Зала независимости» в специальном павильоне находится Колокол Свободы (Liberty Bell), символ независимости США, звон которого 8 июля 1776 года возвестил об оглашении декларации о независимости, принятой 4 июля 1776 года. Там же находится и Зал Конгресса, где был подписан Билль о правах. А также там находятся Второй банк Соединённых Штатов, , Галерея Портретов, Старая Церковь Иосифа,  и Дом-музей Бетси Росс, швеи, которая, согласно легенде, сшила первый американский флаг.

Все эти достопримечательности окружены зелёными насаждениями, формируя несколько парковых кварталов в центре города.

Другие достопримечательности 

Филадельфийская  — старейшая жилая улица в США. 32 дома аллеи Элфорта () построены в 1728—1836 годах. Улица получила название в честь Иеремии Элфорта, кузнеца XIX века и владельца недвижимости. Среди жителей аллеи были торговцы и их семьи, в том числе корабельные, серебряные и оловянные кузнецы, стеклодувы и мебельщики. Аллея является туристической достопримечательностью и редким сохранившимся примером жилого района рабочего класса XVIII века.

Известными достопримечательностями города являются: Филадельфийская ратуша (Philadelphia City Hall), Масонский храм Филадельфии (Masonic Temple Philadelphia), Пенновский центр (Penn Center), дом Пауэлла (Powell House), Итальянский рынок (Italian Market), Акварама (Acquarama), а также первый в стране универсальный магазин «Уонамейкерс» (Wanamaker’s).

В Филадельфии также находится . Музей был основан в 1961 году морским коллекционером Дж. Уэллсом Хендерсоном. Первоначально в музее размещалась его личная коллекция морских предметов. Сегодня здесь представлено множество оригинальных моделей судов, есть полноразмерные лодки и исторические корабли, такие как «Олимпия» — бронепалубный крейсер военно-морского флота США и парусник .

В Холле Философии до сих пор проводятся заседания Первого философского общества США, основанного Бенджамином Франклином.

 — один из крупнейших городских парков в мире. На его территории расположен старейший в стране зоопарк (основан в 1874 году).

Больше чем любой другой город Филадельфия является показательной в плане истории американской архитектуры. Мейн-стрит в Манаюнке вошла в десятку самых лучших улиц Америки, благодаря домам XIX века, в которых расположились магазины, галереи искусства и пивные.

Музеи 
 Филадельфийский музей искусства
 Музей Родена (Филадельфия)
 Фонд Барнса
 Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета
 Музей медицинской истории Мюттера — музей медицинских патологий, старинного медицинского оборудования и биологических экспонатов, расположенный в колледже врачей
 Пенсильванская академия изящных искусств — старейшие в США музей искусств и художественное училище
  — сокр. ICA, музей современного искусства, расположенный в одном из кампусов Пенсильванского университета.
 Музей истории американских евреев

Образование 
В Филадельфии находятся Пенсильванский университет (основан в 1740 году), , Институт Франклина, Академия естественных наук (Academy of Natural Sciences) — всего 88 университетов и колледжей.

Городской транспорт Филадельфии 

Транспорт Филадельфии, включающий автобусы, метро, троллейбусы, трамваи, находится под Транспортным управлением по юго-востоку Пенсильвании (SEPTA).

Метрополитен в Филадельфии был открыт в 1907 году, став 3-м в Соединенных Штатах.

В Филадельфии две линии метрополитена и пять линий подземно-наземного трамвая. Общая длина системы — 84 километра, количество станций — 85.

  обозначена на карте голубым цветом. От конечной станции на западе города «69-я улица» она идёт на восток, после 46 Стрит уходит под землю, проходя в центре города под Маркет Стрит. После станции «2-я улица» линия поворачивает на север и снова выходит на поверхность, проходя до границы города по эстакаде над Франкфорд-стрит. Пересадка на линию Брод-стрит происходит на станции «15 Стрит». Первый участок «69 Стрит» — «15 Стрит» открылся в 1907 году.
 Линия Брод-стрит, обозначенная оранжевым цветом, проходит через город с севера на юг под одноимённой улицей. Вся линия подземная, кроме конечной северной станции «Ферн-Рок», вестибюль которой находится на поверхности. Имеет отросток (Broad-Ridge Spur) на восток в районе центра. Пересадка на линию Маркет-Франкфорд осуществляется на станции «Сити-холл». Первый участок открыт в 1928 году.

, обозначенные на карте зелёным цветом, проходят параллельно линиям метрополитена в тоннеле под центром города. Вне центра они движутся по поверхности.

В Филадельфии множество автобусных маршрутов. Нумерация маршрутов сквозная.

Пригороды Филадельфии обслуживаются 8-ю маршрутами электропоездов, именуемыми Regional Rail. Один из них идёт в штат Нью-Джерси, город Трентон. Оттуда аналогичным электропоездом можно добраться до Нью-Йорка. Подобно немецкому эс-бану, Филадельфия не является конечной маршрутов, а местом где все они перекрещиваются. На карте обозначаются тонкими синими линиями.

Норристаунская скоростная линия — линия пригородного трамвая, идущая в Норристаун. Обозначена фиолетовым цветом.

Между Филадельфией и городами штата Нью-Джерси, находящимися на другом берегу реки Делавэр, курсирует линия межштатного метро — PATCO ( — Транзитной корпорации портовой администрации).

Эта линия идёт из центра города на юго-запад, пересекая реку Делавэр по мосту Бенджамина Франклина. На карте обозначена красным цветом. Первый участок этой линии открыт в 1938 году.

Спорт

Клубы

Стадионы 
 Бейсбольный стадион .
 Легкоатлетический стадион .

Города-побратимы

Филадельфия в культуре

Литература 
 В Филадельфии 1850-х — 1870-х происходит действие романа Драйзера «Финансист». В этом романе главный герой, предприниматель Фрэнк Каупервуд, начинает свою коммерческую деятельность, занимаясь операциями с ценными бумагами и развитием конно-железных дорог города.

Кино 
 В Филадельфии происходит действие фильма «Филадельфия», 1993 г. В этом кинофильме главный герой, адвокат Эндрю Бэккитт (Том Хэнкс), борется с компанией, которая уволила его за то, что он болен ВИЧ (СПИД).
 Сериал «В Филадельфии всегда солнечно».
 Серия фильмов «Рокки»: «Рокки», «Рокки 2», «Рокки 3», «Рокки 4», «Рокки 5», «Рокки Бальбоа» и «Крид: Наследие Рокки».
 Значительная часть фильмов режиссёра М. Найта Шьямалана, такие как Шестое чувство (1999 г.), Неуязвимый (2000 г.) и т. д.
 Филадельфия является местом действия триллера «Законопослушный гражданин» (2009 г.).
 Сериал «Следствие по телу».
 Кинофильм «Сокровище нации», где главные герои Бен, Райли и Эбигейл приезжают в Филадельфию в поисках надписи-подсказки, якобы сделанной на Колоколе Свободы, как ключу в поисках сокровища, спрятанного отцами-основателями США.
 Действие фильма «Шазам!» происходит в Филадельфии.
 Действие фильма «Ирландец» (1950-е — 1970-е года).
 Действие фильма «Преодоление».
 Сериал «Как избежать наказания за убийство».

Музыка 
 Песня «Philadelphia Freedom» — музыка Элтона Джона, слова Берни Топина.
 «Streets of Philadelphia» — Брюс Спрингстин.

Примечания

Ссылки 

 Америка 70-х. Филадельфия: прошлое и настоящее (1975)
 

Бывшие столицы США
Бывшие столицы штатов США
 
Города-миллионеры США
Окружные центры Пенсильвании